White Hills Brook kan verwijzen naar twee riviertjes in het oosten van de Canadese regio Labrador:

 White Hills Brook (Big Beaver Pond), een riviertje dat uitmondt in Big Beaver Pond
 White Hills Brook (Muddy Bay Brook), een riviertje dat uitmondt in Muddy Bay Brook

Zie ook 
 White Hill Brook, een riviertje in de Canadese regio Newfoundland, dat uitmondt in Bonne Bay Big Pond.